«Got My Mind Set on You» () — песня, изначально написанная Руди Кларком и записанная Джеймсом Рэем в 1962 году, но получившая бо́льшую известность в кавер-версии Джорджа Харрисона. Версия Харрисона вышла в октябре 1987 года в виде сингла, а месяц спустя также появилась на альбоме Cloud Nine. В январе 1988 года сингл поднялся до первой строчки чарта Billboard Hot 100, став третьим (после «My Sweet Lord» в 1970 году и «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» в 1973 году) и последним сольным синглом Харрисона, покорившим американские чарты. В Великобритании сингл продержался четыре недели на 2-й позиции в чартах. На стороне «Б» сингла вышла песня Харрисона «Lay His Head». Продюсерами песни выступил сам Харрисон и Джефф Линн из Electric Light Orchestra. Гэри Уэйс сделал для песни два музыкальных видео, в первом из которых снялся молодой Алексис Денисоф, а во втором — только сам Харрисон. Второй клип часто транслировался на MTV и получил номинацию на MTV Video Music Awards в категории «лучший видеоклип года».

«Странный Эл» Янкович в 1988 году выпустил пародию на «Got My Mind Set on You», называвшуюся «(This Song’s Just) Six Words Long» («В этой песне всего лишь шесть слов»).

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Got My Mind Set On You by George Harrison — Songfacts 

Песни 1962 года
Песни Джорджа Харрисона
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM